Molekulska formula -{C19H20F3N3O3}- se može odnositi na:

 Morniflumat
 Orbifloksacin